Avila-Pires se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fernando Dias de Avila-Pires
 Teresa Cristina Sauer de Avila-Pires